Толчок:

 Толчок — кратковременная сильная, но мягкая (без удара) передача импульса.
 Толчок — резкое ускорение при неравномерном поступательном движении (например, толчок лодки при гребле).
 Толчок — в тяжёлой атлетике упражнение, состоящее из отрыва штанги от помоста, подъёма на грудь и толкания.
 Толчок — завершающая фаза толкания ядра.
 Толчок — одно из упражнений гиревого спорта.
 Толчок — приём в некоторых разновидностях борьбы (например сумо) и других видах единоборств, заключающийся в вытеснении соперника за пределы соревновательной зоны.
 Толчок — особенность произношения в некоторых языках.
 Пассионарный толчок — микромутация, вызывающая появление пассионарного признака в популяции.
 Подземный толчок — любой из импульсов землетрясения.
 Толчок (экономич.) — ситуация, когда после завершения треугольника цена резко изменяется. Минимальный размер толчка равен длине наибольшей волны треугольника.
 Сердечный толчок — вызванное сокращением сердца сотрясение передней стенки грудной клетки, распространяющееся в подложечную область.

Фонетика 
Вид тонального акцента:
 Толчок (датский язык)
 Толчок (лимбургский язык)

Жаргон 
 Толчок — туалет, помещение для справления естественных нужд человека.
 Толчок — унитаз, санитарно-техническое приспособление, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
 Толчок — толкучка, небольшой стихийный рынок.